Се́рвий Сульпи́ций Га́льба () — имя следующих древних римлян:
 Сервий Сульпиций Гальба — курульный эдил 209 года до н. э.;
 Сервий Сульпиций Гальба — претор 187 года до н. э., племянник предыдущего;
 Сервий Сульпиций Гальба — консул 144 года до н. э., сын предыдущего;
 Сервий Сульпиций Гальба — консул 108 года до н. э., сын предыдущего;
 Сервий Сульпиций Гальба — легат 90-86 годов до н. э., племянник предыдущего;
 Сервий Сульпиций Гальба — претор 54 года до н. э., сын предыдущего;
 Сервий Сульпиций Гальба — монетарий 54 года до н. э., сын предыдущего;
 Гальба — римский император в 68-69 году н. э.